Carl Friedrich von Wrede (1828-1897), 3e Fürst von Wrede
Carl Friedrich von Wrede (1942), 5e Fürst von Wrede